«Изображение смерти» (, 2008) — фильм режиссёра Стефано Бессони.

Фильм был номинирован на премию «International Film Music Critics Award» в категории «Лучший оригинальный сценарий хоррора/триллера».

Сюжет 
В Европейской школе кинематографии происходит ряд странных убийств, схожих с исследованиями итальянского учёного Джироламо, который в начале XVII века опытным путём выяснил, что на сетчатке недавно убитого человека отображается последний увиденный перед смертью образ, и который можно перенести на бумагу.

В ролях 
 Альберто Амарилла — Бруно
 Уна Чаплин — Арианна
 Алекс Ангуло — Калигари
 Франческо Карнелутти — Эрмете Астолфи
 Джеральдина Чаплин — графиня Орсини
 Летисия Долера — Лейлу

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Стефано Бессони (Stefano Bessoni)
 Сценарий: Стефано Бессони (Stefano Bessoni), Гиулья Граглиа (Giulia Graglia), Филиппо Менегетти (Filippo Meneghetti), Джованни Антонио Марчеси (Giovanni Antonio Marchesi), Пьеро Томаселли (Piero Tomaselli)
 Продюсеры: Альваро Аугустин (Álvaro Augustín), Соня Рауль (Sonia Raule)
 Исполнительные продюсеры: Хавьер Угарте (Javier Ugarte)
 Оператор: Арнальдо Катинари (Arnaldo Catinari)
 Художник-постановщик: Паоло Нанни (Paolo Nanni)
 Композитор: Закариас Эм. Де Ла Рива (Zacarías M. de la Riva)
 Монтаж: Раймондо Айелло (Raimondo Aiello)
 Подбор актёров: Мишела Форбисьони (Michela Forbicioni)
 Художник по костюмам: Алессандра Торелла (Alessandra Torella)

Производство «Pixstar Pixstar», «Industrial Illusions Distribution Limited», «Telecinco Cinema Telecinco Cinema S.A.U.».

Примечания

Ссылки 
   
 

Фильмы-триллеры Италии
Фильмы ужасов Испании с элементами триллера
Фильмы-триллеры Ирландии
Мистические триллеры
Фильмы ужасов 2008 года
Фильмы Испании 2008 года
Фильмы ужасов Ирландии
Фильмы ужасов Италии